Natarle Badgiruel (transliterado como Nataru Bajiruuru [ナタル・バジルール] en la versión japonesa) es un personaje ficticio del anime Gundam Seed. Su seiyuu es Houko Kuwashima en la versión japonesa, y Sarah Johns en el doblaje al inglés.

Hija de una familia militar, Natarle es una prometedora joven oficial de la Alianza Terrestre. Estacionada en la colonia espacial Heliopolis, perteneciente a Orb, como parte de un proyecto secreto para producir armas capaces de luchar contra los mobile suits de ZAFT, Natarle es una de las pocas sobrevivientes después que el equipo de Le Creuset, de ZAFT, atacara por sorpresa la colonia para destruir las nuevas armas. Ella entonces se convierte en oficial ejecutiva del Archangel, y supervisa el Centro de Información de Combate de la nave. Ella tiene sus reservas acerca de permitir que Kira Yamato, un Coordinador, permanezca en la nave como un piloto de Gundam, pero la capitana Murrue Ramius no está de acuerdo con ella. Ella es severa y opera según el reglamento, aunque en algunos incidentes se la ve deseando hacer lo que sea para llegar a un cierto fin, aun cuando entre en conflicto con la capitana Ramius.

Personajes de la era cósmica

en:List of Mobile Suit Gundam SEED characters#Natarle Badgiruel